Шотла́ндская епископа́льная це́рковь (, ) — христианская церковь в Шотландии, состоящая из семи диоцезов и являющаяся членом Англиканского сообщества. С XVII века называется «епископальной» для отличия от пресвитерианской Церкви Шотландии. Как член Англиканского сообщества, Шотландская епископальная церковь признает первенство Архиепископа Кентерберийского, который, однако, не имеет какой-либо юрисдикции в Шотландии. Нынешний примас церкви епископ Дэвид Чиллингворт.

С июня 2017 года в церкви разрешено венчание однополых пар.

Примечания

Литература

См. также 
 Протестантизм в Великобритании